

Pessoas
James Small
John Kunkel Small
Millie Small

Desambiguação